Jo Mulder (architect), een architect
Jo Mulder (musicus), een dirigent en componist